Con Premio Città di Livorno ci si può riferire ai seguenti eventi:
 Premio Ciampi-Città di Livorno, concorso musicale
 PremiocittàdiLivorno, altrimenti conosciuto come Premio Rotonda, concorso pittorico